Jorge Bechara – regista e sceneggiatore argentino
 Souha Fawaz Bechara – attivista e scrittrice libanese